Джордж Фредерик Кук (, 17 апреля 1756 г., Лондон — 26 сентября 1812 г., Нью-Йорк) — английский актёр. Он в значительной степени повлиял на создание романтического стиля в актёрской игре, который позже прославил Эдмунд Кин; известный исполнитель ролей в пьесах Шекспира Ричарда III, Фальстафа, Шейлока, Генриха VIII и других.

Биография 
Джордж утверждал, что родился в Вестминстере, но вероятно, что он был незаконнорожденным ребенком британского солдата в Дублине. Он вырос в Берик-апон-Твид, где в 1764 году поступил в ученики в типографскую мастерскую.

Его знакомство с актёрским мастерством началось с бродячих актёров. Впечатление от увиденных представлений повлияло на выбор Кука в определении его занятия. Впервые он появился на сцене в Брентфорде в возрасте двадцати лет в роли Дюмона в опере Николаса Роу «Джейн Шор». В Лондоне первое его выступление было в Театре Хеймаркет в 1778 году; он играл в бенефисах «Сирота» Томаса Отуэя, «Деревенские девицы» Чарльза Джонсона, «Тайный брак» Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана. Однако почти сразу же он вернулся в страну и следующие десять с лишним лет провел в турах от Халла до Ливерпуля. Он впервые выступил с Сарой Сиддонс в Йорке в 1786 году, к тому времени он заработал солидную репутацию. В 1794 году в Дублине, как Отелло, он впервые достиг высокого признания в столице страны; к 1800 году лондонские критики окрестили его дублинским Росциусом. Его необычно долгая провинциальное учеба этому искусству во многих отношениях сослужила ему хорошую службу. После романтических главных ролей, особенно в комедии, он постепенно обнаружил, что способен играть грабителей и злодеев. В многочисленных выступлениях ему довелось выступать с Сиддонс, Дороти Джордан и другими лондонскими знаменитостями. В его репертуаре было более 300 ролей.

Личная жизнь Кука была заметно хаотичной. Даже не считая выпивки, он был расточительным и щедрым, так что редко мог наслаждаться длительным периодом безбедности.

Он женился поздно. В сентябре 1808 года в Эдинбурге он женился на Саре Лэмб. Она сопровождала его в Лондон в течение сезона 1808 года, но в феврале 1809 года Сара вернулась к своей семье в Ньюарк-он-Трент и с тех пор они почти не общались с актёром. В Нью-Йорке он женился на Вайолет Мэри Бен, дочери владелицы кофейни. Он оставил после своей смерти 2000 долларов, все, что осталось от жизни известного актёра

Зависимость 
Вместе с успехом у него возникает проблема с алкоголем, за ним последовала репутация ненадежного человека. Пьяница-Кук отказывался от своих обязанностей на несколько недель, часто тратя при этом все деньги, имеющиеся у него. Вскоре после своего первого триумфа в Дублине он пропал со сцены более чем на год. В какой-то момент в 1795 году он поступил на службу в британскую армию, в полк, который должен был быть отправлен в Карибское море. Он был освобожден от армии усилиями владельцев театров в Манчестере и Портсмуте и вернулся в Дублин в 1796 году.

Шотландский драматург Джон Каргилл Томпсон написал пьесу для одного актёра «Извинения актёра» об инциденте, когда руководство театра вынудило Кука извиниться перед публикой за свое пьяное выступление.

Джордж Фредерик Кук в роли Яго 
В 1801 году Джордж появился в Королевском театре Ковент-Гарден в роли Ричарда III; эта роль станет его самой известной. В том же году он сыграл Шейлока («Венецианский купец»), Яго («Отелло»), Макбета, Кайтли («Всяк в своём нраве» Бена Джонсона) и Джайлза Оверрича, и стал соперником Кембла, с которым, и с миссис Сиддонса, он играл с 1803. В 1802 году он добавил роли в «Игроке» Эдварда Мура и в «Человеке мира» Чарльза Маклина.

После того, как Кембл и Сиддонс приехали в Ковент-Гарден в 1803 году, соперничество между двумя актёрами развернулось на одной сцене вместо двух. Как и следовало ожидать, они дебютировали в «Ричарде III», хотя главную роль исполнили Кембл и Кук Ричмонд. Вскоре они сыграли в «Дугласе» Джона Хоума: Кук сыграл Гленалвона в «Старом Норвале» Кембла, а Сиддонс — леди Рэндольф. Вашингтон Ирвинг описывал, что видел труппу в Отелло (Кук был Яго, а Чарльз Кембл был Кассио); он назвал спектакль восхитительным. Следующее десятилетие Кук был непостоянной звездой в Лондоне. По мере развития его зависимости, Кук становился все менее надежным, что не могло не отразиться на его карьере. Уже в 1801 году он не мог выступать, потому что был пьян; в последующие годы такие неудачи участились. В 1807 году после того, как он не явился на летний сезон в Манчестере, его арестовали и поместили в тюрьму в Вестморленде на несколько месяцев. В последние годы десятилетия ему удалось до некоторой степени обуздать свои пристрастия.

Американский тур 
Однако Кук был недоволен отношением лондонской прессы, и его легко убедили поехать в Соединенные Штаты в 1810 году. Американская публика приняла его с энтузиазмом. Его премьера в роли Ричарда III состоялась 11 ноября в Нью-Йорке. В сопровождении Уильяма Данлэпа, он оставался трезвым и выступал в Бостоне, где играл с английской актрисой Мэри Энн Дафф в Балтиморе, Филадельфии и Провиденсе. Томас Салли изобразил его именно как Ричарда. Он заработал 20 000 долларов, но непредвиденная прибыль, полученная владельцами театра (более 250 000 долларов), заставила его чувствовать разочарование и досаду от несправедливых гонораров. К 1812 году он принял приглашение вернуться в Ковент-Гарден.

Начало войны 1812 года застало его в Нью-Йорке. Он умер от цирроза печени в Зале механиков на Манхэттене 26 сентября. Джордж Кук похоронен на кладбище Святого Павла в Нью-Йорке. Памятник ему был установлен в часовне Святого Павла (на Фултон-стрит) Эдмундом Кином во время его первого американского турне в 1821 году.

Барри Корнуолл утверждал, что Кин привез большой палец ноги Кука в Англию, где его возмущенная жена впоследствии выбросила его. Другие биографы утверждают, что Кин украл палец руки, а не ноги, а один американский писатель утверждал, что после того, как череп Кука был использован в качестве черепа Йорика в исполнении Гамлета, члены частного нью-йоркского клуба (включая Дэниела Вебстера и Генри Уитона)) подвергал череп френологическому исследованию.

Амплуа Дж. Кука 
Кука можно назвать первым полностью романтичным актёром в Англии. Он опирался на стиль Гаррика и Маклина, которых он видел в юности, но старался расширить их естественность и непринужденность стиля. Кин боготворил его, пытаясь подражать манере его игры. Исторические критики видели различия между его стилем и стилем изысканного, величавого Кембла, описывая это в своих трудах.

Рост Кука был около 5 футов 10 дюймов, с характерной мимикой и длинным орлиным носом. Перси Фицджеральд вспоминает его «огромную силу и грубую декламацию». Его сценическое присутствие обычно описывалось как командное, хотя многие наблюдатели отмечали, что его голос имел тенденцию к хрипоте в более поздних актах сложных пьес. Он был, как и Гаррик, беспокойным, физически динамичным исполнителем; критики также отмечали его умение использовать глаза для передачи сложных мыслей или эмоций, эта была его способность — проецировать сценический шепот даже в большой зал.

Существует мало отзывов о его ранних романтических ролях, однако его техника в зрелых трагических описана сполна. Он был на высоте в ролях как учтивого или энергичного героя, так полного подлости или лицемерия. В комедии его «Максарказм» (из «Любви Маклина в моде») и «Шейлок» считались непревзойденными. В трагедии, помимо Ричарда, он был заметным Яго, хотя «Король Лир» не был одной из его характерных ролей, однако интерпретация безумия Лира повлияла на Кина и других актёров. И все же его исполнение ролей, требующих изысканности или сдержанности, почти повсеместно недооценивалось — возможно, из-за надвигающейся тени Кембла. Его «Гамлет» потерпел неудачу. Генри Крабб Робинсон сообщает, что Кук потерпел неудачу в «Незнакомце» Коцебу; Робинсон выразил общее мнение, когда сказал, что, каким бы неотразимым ни было присутствие Кука, он слишком груб для величайших трагических ролей. Ли Хант согласился, что Кук свел всех своих персонажей к их самым низким мотивам. Что касается знаменитого стиля декламации Кука (как и Маклина, он произносил монологи, как если бы думал вслух), Хант жаловался, что «это просто превратило поэзию Шекспира в возмущенную прозу».

В роли Ричарда III Кук предложил интерпретацию, которая одновременно отличалась от довольно уравновешенной игры Кембла и превосходила ее. В таких мелодраматических сценах, как убийство Генриха VI, Кук преуспел в передаче ужасного ликования Ричарда (как, впрочем, и Кембл). В отличие от Кембла, Кук также смог передать чувство отвращения Ричарда к самому себе. Этот аспект Ричарда был наиболее заметен в его обсуждении своего горбуна и в его ответе на соблазн Норфолка в части 5.2. Если Кембл просто отмахнулся от плохих новостей, Кук тщательно обдумывал стих, прежде чем произносить или нет его. Эффект заключался в том, чтобы углубить характеристику Ричарда, дав ему постепенно растущее осознание своего собственного злодейства. Ричард Кука был чем-то большим, чем сказочный людоед, описанный Чарльзом Лэмбом. В целом, на пределы таланта Кука указывает апокрифическая история, рассказанная Макреди и другими. Желая произвести впечатление на постоянных посетителей своим мимическим талантом, Кук сделал несколько лиц, призванных передать различные эмоции. Один из его взглядов ошеломил посетителей. Они догадывались о гневе, гневе и мести, прежде чем раздраженный Кук сказал им, что она должна была символизировать любовь.

Ссылки 
 Wilmeth, Don B. Cooke, George Frederick (1756?-1812). Oxford Dictionary of National Biography (online ed.). Oxford University Press, 23 September 2004. doi:10.1093/ref: odnb/6164
 Портреты Кука на сайте National Portrait Gallery

Примечания 

Персоналии:Театр Ковент-Гарден